237 км, 237-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

237 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код  653319
 237 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная  железная дорога (Воронежская область). Код 582819

237 км — пассажирская платформа, Приднепровская  железная дорога (Запорожская область). Код 464010
 237 км — пост, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 448342